Ренфру или Ренфрю,  — топоним и фамилия:

Топоним 
 Ренфру — город в Шотландии.
 Ренфрюшир или Ренфрю — графство в Шотландии.
 Ренфру — графство в провинции Онтарио в Канаде.
 Ренфру — город в Канаде.

Фамилия 
 Ренфрю, Колин — британский археолог, исследователь доисторического периода Греции и эгейской культуры.